Placówka Straży Celnej „Krywałd” (Knurów)
 Placówka Straży Celnej „Krywałd” (Kalety)